Dibiasi è un cognome italiano che può riferirsi a:
Carlo Dibiasi, tuffatore (n. 1909, m. 1984)
Klaus Dibiasi, tuffatore (n. 1947)